Lamm steht für:

 Lamm, Jungtier eines Schafes
 Lammfleisch, als Kurzform

 Lamm, Stern im Sternbild Widder, siehe Hamal

Lamm heißen folgende Orte:
 Lamm (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Lamm (Gemeinde Albeck), Ortschaft von Albeck, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Lamm (Gemeinde St. Andrä), Katastralgemeinde im Lavanttal, Kärnten
 Lamm (Gemeinde Zederhaus), Ortschaft und Katastralgemeinde von Zederhaus im Lungau, Salzburger Land
 Lamm (Gemeinde Passail), Ortsteil von Passail, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lamm (Gemeinde Sankt Marein bei Graz), Ortsteil von Sankt Marein bei Graz, Bezirk Graz-Umgebung, Steiermark

Lamm ist der Familienname folgender Personen:
 Agi Lamm  (1914–1996), ungarisch-argentinische Grafikerin und Illustratorin
 Albert Lamm (1873–1939), deutscher Maler
 Charly Lamm (1955–2019), deutscher Sportmanager
 Dávid Lamm (* 1978), ungarischer Jazz- und Fusionmusiker 
 Claus Lamm (* 1973), österreichischer Psychologe und Hochschullehrer
 Dieter Lamm (1954/1955–2014), deutscher Unternehmer
 Florian Lamm (* 1984), deutscher Grafikdesigner und Typograf
 Frank Lamm (* 1979), deutscher Kameramann
 Fritz Lamm (Jurist) (1876–1942), deutscher Jurist
 Fritz Lamm (Pseudonyme Rudolf Ketzer, Thomas Müntzer; 1911–1977), deutscher Politiker (SPD, SAPD, SDS) und Naturfreund
 Hans Lamm (1913–1985), deutscher Journalist
 Heinrich Lamm (1908–1974), deutscher Mediziner und Erfinder
 Herman Lamm (1890–1930), deutsch-amerikanischer Bankräuber
 Karen Lamm (1952–2001), US-amerikanische Schauspielerin
 Lora Lamm (* 1928), Schweizer Grafikerin
 Louis Lamm (1871–1943), deutscher Buchhändler, Antiquar und Verleger
 Marcus zum Lamm (1544–1606), deutscher Jurist und Kirchenfunktionär
 Martin Lamm (1929–1983), schwedischer Illustrator und Karikaturist
 Norman Lamm (1927–2020), US-amerikanischer Rabbiner und Universitätskanzler
 Reto Lamm (* 1970), Schweizer Snowboarder
 Richard Lamm (1935–2021), US-amerikanischer Politiker (Colorado)
 Robert Lamm (* 1944), US-amerikanischer Keyboarder und Singer-Songwriter
 Rüdiger Lamm (* um 1949), deutscher Tischtennisspieler und Sportmanager
 Uno Lamm (1904–1989), schwedischer Elektrotechniker

Siehe auch:
 Blaues Lamm, Skythisches Lamm
 Das Lamm – Zum Lamm – Lam (Begriffsklärung) (Begriffsklärungen)
 Das Lamm und der Wolf, Fabel